L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Moscou se déroule du 16 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Julia Görges remporte l'épreuve en simple, Tímea Babos et Andrea Hlaváčková celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Britannique Johanna Konta, de l'Espagnole Carla Suárez Navarro, de la Lettonne Jeļena Ostapenko, de la Russe Svetlana Kuznetsova et de la Slovaque Dominika Cibulková. Elles sont respectivement remplacées par Tímea Babos, Natalia Vikhlyantseva, Irina-Camelia Begu, Maryna Zanevska et Donna Vekić.

Pendant le tournoi 
Les deux premières têtes de séries Kristina Mladenovic et Coco Vandeweghe sont respectivement éliminées dès leur entrée en lice par Aliaksandra Sasnovich et Lesia Tsurenko. La Française enchaine une  consécutive sur le circuit.

Malgré ses 10 défaites consécutives, la Française Kristina Mladenovic fait une percée dans le top 10 mondial chez les femmes en grimpant de 3 rangs, passant de la  à la  mondiale, à l'issue du tournoi.

Lauréates 
Julia Görges remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Daria Kasatkina. Il s'agit de son  depuis 2011.

En double, Tímea Babos et Andrea Hlaváčková remportent leur  ensemble en battant en finale Nicole Melichar et Anna Smith. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (ATP 2017)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Moscou
Sport en Russie en 2017
Tennis en octobre 2017
2017 à Moscou